(1720-1776), militaire prussien puis polonais
 Henri Warnery (1859-1902), poète suisse